Florence (stad) (Italiaans: Firenze), een Italiaanse stad in Toscane
 Florence (provincie) (Italiaans: Firenze), een provincie van Italië
 Firenze (Harry Potter), een Harry Potter-figuur
 Florence (metropolitane stad), een Italiaanse bestuurslaag
 Florentijnse Republiek, een historisch land met Florence/Firenze als hoofdstad

Fiorenza kan betekenen:
 Fiorenza Sanudo, hertogin van Naxos (1361-1371)

Zie ook 
Florence (doorverwijspagina)